El alfabeto tamil (en tamil: தமிழ் அரிச்சுவடி Tamiḻ Ariccuvaḍi) es el sistema de escritura del idioma tamil. Desciende del silabario brahmí. Es de las escrituras brahámicas. Combina consonantes con vocales para crear caracteres silábicos únicos pero, al contrario que las otras escrituras derivadas del brahmí, no tiene caracteres que representen sonidos con más de una consonante. Ahora que el tamil está recibiendo gran influencia de otras lenguas, su sistema de escritura está teniendo problemas a la hora de representar los nuevos vocablos.

Alfabeto 
El macrón sobre la letra indica que es larga

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 150%;"
|-
! width="40" style="font-size: 14px;" | Vocales →
Consonantes
↓
! width="40" |அ a
! width="40" |ஆ ā
! width="40" |இ i
! width="40" |ஈ ī
! width="40" |உ u
! width="40" |ஊ ū
! width="40" |எ e
! width="40" |ஏ ē
! width="40" |ஐ ai
! width="40" |ஒ o
! width="40" |ஓ ō
! width="40" |ஔ au
|-
!க் k
|க
|கா
|கி
|கீ
|கு
|கூ
|கெ
|கே
|கை
|கொ
|கோ
|கௌ
|-
!ங் ṅ
|ங
|ஙா
|ஙி
|ஙீ 
|ஙு 
|ஙூ
|ஙெ
|ஙே
|ஙை
|ஙொ
|ஙோ
|ஙௌ
|-
!ச் c
|ச
|சா
|சி
|சீ
|சு
|சூ
|செ
|சே
|சை
|சொ
|சோ
|சௌ
|-
!ஞ் ñ
|ஞ
|ஞா
|ஞி
|ஞீ
|ஞு
|ஞூ
|ஞெ
|ஞே
|ஞை
|ஞொ
|ஞோ
|ஞௌ
|-
!ட் ṭ
|ட
|டா
|டி
|டீ
|டு
|டூ
|டெ
|டே
|டை
|டொ
|டோ
|டௌ
|-
!ண் ṇ
|ண
|ணா
|ணி
|ணீ
|ணு
|ணூ
|ணெ
|ணே
|ணை
|ணொ
|ணோ
|ணௌ
|-
!த் t
|த
|தா
|தி
|தீ
|து
|தூ
|தெ
|தே
|தை
|தொ
|தோ
|தௌ
|-
!ந் n
|ந
|நா
|நி
|நீ
|நு
|நூ
|நெ
|நே
|நை
|நொ
|நோ
|நௌ
|-
!ப் p
|ப
|பா
|பி
|பீ
|பு
|பூ
|பெ
|பே
|பை
|பொ
|போ
|பௌ
|-
!ம் m
|ம
|மா
|மி
|மீ
|மு
|மூ
|மெ
|மே
|மை
|மொ
|மோ
|மௌ
|-
!ய் y
|ய
|யா
|யி
|யீ
|யு
|யூ
|யெ
|யே
|யை
|யொ
|யோ
|யௌ
|-
!ர் r
|ர
|ரா
|ரி
|ரீ
|ரு
|ரூ
|ரெ
|ரே
|ரை
|ரொ
|ரோ
|ரௌ
|-
!ல் l|ல
|லா
|லி
|லீ
|லு
|லூ
|லெ
|லே
|லை
|லொ
|லோ
|லௌ
|-
!வ் v|வ
|வா
|வி
|வீ
|வு
|வூ
|வெ
|வே
|வை
|வொ
|வோ
|வௌ
|-
!ழ் ḻ|ழ
|ழா
|ழி
|ழீ
|ழு
|ழூ
|ழெ
|ழே
|ழை
|ழொ
|ழோ
|ழௌ
|-
!ள் ḷ|ள
|ளா
|ளி
|ளீ
|ளு
|ளூ
|ளெ
|ளே
|ளை
|ளொ
|ளோ
|ளௌ
|-
!ற் ṟ|ற
|றா
|றி
|றீ
|று
|றூ
|றெ
|றே
|றை
|றொ
|றோ
|றௌ
|-
!ன் ṉ|ன
|னா
|னி
|னீ
|னு
|னூ
|னெ
|னே
|னை
|னொ
|னோ
|னௌ
|}

 Letras auxiliares 

A veces no es fácil de denotar fonemas que se encuentran en palabras tomadas de otros idiomas. Por esta razón, algunas letras se han añadido en los últimos siglos. La mayoría de estos complementos son llamados letras Grantha'', estas se utilizan exclusivamente para escribir palabras tomadas de sánscrito y otros idiomas índicos.

Enlaces externos 
 Alfabeto tamil (தமிழ்). 
 

tamil, alfabeto
Idioma tamil